Метробу́дівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Метробудівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Метробудівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Метробудівська вулиця — вулиця в місті Луганськ.

Вулиці